Bataille de Chemillé (13 mars 1793)
 Bataille de Chemillé (11 avril 1793)
 Bataille de Chemillé (1796)